Марко Лунн Нильсен (; ) — датский футболист, защитник шведского «Норрчёпинга».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за «Ансагер», «Гриндстед» и «Мидтьюлланн». В 17-летнам возрасте перешёл в молодёжную структуру «Эсбьерга». В 2015 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом и приступил к тренировкам с основной командой. 4 апреля 2016 года дебютировал в её составе в чемпионате Дании в игре с «Виборгом», заменив в компенсированное ко второму тайму время Йеппе Андерсена.

15 января 2018 года перешёл в «Оденсе», подписав контракт, рассчитанный на три с половиной года. Первую игру за клуб в датской Суперлиге провёл 9 марта 2018 года в домашнем матче против «Орхуса». За время, проведённое в клубе, принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В январе 2021 года присоединился к шведскому «Норрчёпингу», заключив с клубом контракт, начинающий действовать с лета. В начале февраля стороны договорились о том, что Лунн присоединится к новому клубу уже зимой. Первую игру за «Норрчёпинг» провёл 20 февраля в рамках группового этапа кубка страны с «Сундсваллем». 11 апреля дебютировал в чемпионате Швеции в матче первого тура с «Сириуса».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Норрчёпинга»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Норрчёпинг»